Finalen av Copa Libertadores 1993 spelade för att kora en vinnare i tävlingen. Matcherna spelades mellan de regerande mästarna São Paulo och chilienska Universidad Católica, där São Paulo tog sin andra titel efter att ha vunnit med totalt 5-3.

Tidigare finaler

Finalen

Första matchen

Andra matchen

Externa länkar
Copa Libertadores 1993 på rsssf.com

Internationella sportevenemang i São Paulo
Sportevenemang i Santiago de Chile
1993 i Brasilien
1993 i Chile
São Paulo FC
Club Deportivo Universidad Católica
Fotbollsåret 1993
Internationella fotbollstävlingar i Brasilien
Internationella sportevenemang i Chile
São Paulo under 1900-talet
Santiago de Chile under 1900-talet